39. Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim 2010 - zawody sportowe, które odbyły się w dniach 12 - 14 marca w stolicy Rosji, Moskwie.

Polska kadra

Tabela medalowa

Medale

Bibliografia 
 Wyniki wieloboju mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 500 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1000 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1500 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 5000 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki sztafety mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki wieloboju kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 500 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1000 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1500 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 3000 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki sztafety kobiet na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
2010 w sportach zimowych
2010 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie
Łyżwiarstwo szybkie w Rosji